Aladja Dagh (Muntanya de molts colors), és el nom de diverses muntanyes en territoris turcòfons; les principals són:

 Aladja Dagh, al sud-oest de Konya a Turquia
 Aladja Dagh, a Turquia a la part sud-est de Kars, formant una branca de les muntanyes Kara Dagh. En aquesta muntanya els russos van derrotar els otomans el 16 de desembre de 1877